Банье́р-де-Люшо́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3104. Всего в состав кантона Баньер-де-Люшон входит 31 коммуна, из них главной коммуной является Баньер-де-Люшон.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 5674 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Баньер-де-Люшон на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Баньер-де-Люшон на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна